Societat de Lingüística Aragonesa, associació que es dedica a la promoció de la llengua aragonesa a través de la investigació científica en lingüística.
 Service Level Agreement, contracte escrit en què es documenta el nivell acordat per a la qualitat del servei.